P106 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 106, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament